Viviane of Vivienne is een vrouwennaam die afgeleid is van het Latijnse vivus. Het kan verwijzen naar:

 De heilige Viviane.
 De Vrouwe van het Meer uit de Arthurlegendes.
 Viviënne van den Assem, een Nederlandse actrice.
 Vivienne Westwood een Britse modeontwerpster.
 Vivi Bach een Deense zangeres.